Gorgo d'Esparta, reina consort d'Esparta, esposa de Leònides I
 Gorgo de Lesbos, poetessa rival de Safo

Vegeu també 
 Gorge (), prenom femení
 Gorgos (), prenom masculí